«La primera vez» puede referirse a:
Cine y televisión
 La primera vez (1997), película de Luis Alberto Lamata.
 La primera vez (2001), cortometraje de Borja Cobeaga.
Música
 La primera vez (1991), canción de Los Tres.
 La primera vez (2004), álbum de Antonio Romero.
 La primera vez (2023), serie de televisión de Netflix.